Zerna steht für:
 Zerna, ein Ort im Zentrum des Landkreises Bautzen in Ostsachsen
 Naturschutzgebiet Zerna, im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg

Zerna ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Zerna (1905–1955), deutscher Theologe, Pädagoge, Heimatforscher und Regisseur
 Herta Zerna (1907–1988), deutsche Journalistin, Autorin und Widerstandskämpferin
 Wolfgang Zerna (1916–2005), deutscher Bauingenieur und Ingenieurwissenschaftler für Mechanik